Sébastien Barberis (Sion, 1972. május 31. –) svájci labdarúgó-középpályás. Édesapja a szintén labdarúgó Umberto Barberis.

Források 
Sébastien Barberis adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1972-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Servette labdarúgói
A Basel labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek